Jonathan Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jonathan Creek Township (Illinois)
 Jonathan Creek Township (North Carolina)